Промышленная экология — прикладная наука о взаимодействии промышленности (как отдельных предприятий, так и техносферы) и окружающей среды, и наоборот — влияние условий природной среды на функционирование предприятий и их комплексов.

Основные объекты 
В окружающей среде выделяют следующие зоны влияния промышленности:
 Воздух (атмосферный воздух).
 Вода (грунтовые, поверхностные).
 Земля, почва.
 Шум, вибрации.
 Энергетические воздействия:
 электромагнитные
 радиационные.

На основании указанных зон влияния рассматриваются технологические процессы предприятия с целью уменьшения воздействия на окружающую среду.

Результаты анализа стоимости внедрения систем очистки, мониторинга окружающей среды, штрафов за загрязнение окружающей среды иногда показывают, что предприятиям дешевле платить штрафы.

В связи с этим основная деятельность инженеров-экологов на предприятии (для которых Промышленная экология является основной дисциплиной) заключается в бодании (борьбе) с контролирующими организациями.
Это приводит к необходимости подробно знать актуальное законодательство России.

Последние издания по этой дисциплине [1] в основном рассматривают экологическую документацию предприятия (если не учитывать статистические данные о том как все плохо, что можно найти и в других источниках по сопутствующим дисциплинам).

Жизненный цикл предприятия 
Согласно этим источникам жизненный цикл предприятия разбивается на несколько этапов:
 намерение построить предприятие
 строительство предприятия
 функционирование предприятия
 модернизация предприятия
 ликвидация предприятия

Каждый из этих этапов достаточно подробно регламентирован в законодательстве. Каждый этап сопровождается своим пакетом документов.
 Процедура ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)
 Проект предприятия (обязательный раздел «Охрана окружающей среды»
 Пакет документов — проект ПДВ, ПДС, ПНООЛР, комплект ежегодных разрешений на выбросы, сбросы, лицензия на право обращения с опасными отходами, паспорта опасных отходов, договора с принимающими организациями.
 Проект (см. 2)

Практических пособий под одной обложкой достаточно мало, см. напр. [2].

Литература 
 
 Промышленная экология: Учебное пособие / Под ред. В. В. Денисова. — М: ИКЦ Март, 2007

Ссылки 

Охрана окружающей среды
Экологическое право
Экономика окружающей среды